60-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2018 проходил с 31 марта по 8 апреля 2018 года в городе Лас-Вегас (США) на арене «Orleans Arena» с участием 13 национальных сборных команд.

Чемпионом мира стала команда Швеции (скип Никлас Эдин), победившая в финале команду Канады (скип Брэд Гушу). Бронзовые медали завоевала команда Шотландии (скип Брюс Моуэт), победившая в матче за 3-е место команду Республики Корея (скип Ким Чхан Мин).

Официальный хештег чемпионата: #WMCC2018 .

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2017:
 
 
 
 
 
 
 
 победитель европейской квалификационной серии матчей:
 
 одна команда-представитель зоны Америки:
  — победитель квалификации от Американского континента 2018 (:en:2018 Americas Challenge (January)).
 три команды по итогам :

Система проведения чемпионата 
На групповом этапе команды проводят однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших команд выходит в плей-офф (в случае равенства побед регламентом предусмотрены дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Второй этап, плей-офф проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы; команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы; в финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов; бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано местное (UTC-8).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Групповой этап

Турнирная таблица 
(итоги группового этапа; положение после сессии 20)

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф.

Сессия 1
31 марта, 13:30

Сессия 2
31 марта, 18:30

Сессия 3
1 апреля, 08:30

Сессия 4
1 апреля, 13:30

Сессия 5
1 апреля, 18:30

Сессия 6
2 апреля, 08:30

Сессия 7
2 апреля, 13:30

Сессия 8
2 апреля, 18:30

Сессия 9
3 апреля, 08:30

Сессия 10
3 апреля, 13:30

Сессия 11
3 апреля, 18:30

Сессия 12
4 апреля, 08:30

Сессия 13
4 апреля, 13:30

Сессия 14
4 апреля, 18:30

Сессия 15
5 апреля, 08:30

Сессия 16
5 апреля, 13:30

Сессия 17
5 апреля, 18:30

Сессия 18
6 апреля, 08:30

Сессия 19
6 апреля, 13:30

Сессия 20
6 апреля, 18:30

Плей-офф

Четвертьфиналы 
7 апреля, 08:30

Полуфинал 1 
7 апреля, 13:30

Полуфинал 2 
7 апреля, 18:30

Матч за 3-е место 
8 апреля, 12:00

Финал 
8 апреля, 17:00

Итоговая классификация

Награды 
В Международный зал славы кёрлинга Всемирной федерации кёрлинга введён олимпийский чемпион и чемпион мира Кевин Мартин (Канада).

 Команда всех звёзд (All-Stars team)

Команда определяется по результатам точности бросков (в процентах) игроков на каждой позиции в матчах кругового этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2018 на сайте результатов и статистики WCF
 Страница чемпионата на сайте LasVegasCurling.Rocks

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2017

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Март 2018 года
Апрель 2018 года
Чемпионаты мира в США